John Carty, Brits violist en banjospeler
 John Joseph Carty (1861-1932), Amerikaans elektrotechnicus
 Todd Carty (1963), Brits acteur en regisseur